Hadfield steht für:
 (14143) Hadfield, Asteroid des Hauptgürtels

Hadfield ist der Name einer Ortschaft:
 Hadfield (Derbyshire) 

Hadfield ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Hadfield (* 1959), kanadischer Astronaut
 Darcy Hadfield (1889–1964), neuseeländischer Ruderer
 Donald Hadfield (1931–2005), kanadischer Organist und Chorleiter
 George Hadfield (1763–1826), italienisch-britisch-US-amerikanischer Architekt
 James Hadfield († 1841), britischer Attentäter
 Matthew Ellison Hadfield (1812–1885), britischer Architekt
 Peter Hadfield (* 1955), australischer Leichtathlet
 Robert Abbott Hadfield (1859–1940), britischer Metallurg
 Vic Hadfield (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch: Hatfield